Андрійчу́к Миха́йло:

 Андрійчук Михайло Миколайович (1894—1938, Нью-Йорк) — письменник, журналіст і громадсько-культурний діяч США.
 Андрійчук Михайло Омелянович (1927) — український графік, заслужений художник УРСР (1987).

Сторінки зі списками однофамільців-тезок